Делмонт има више значења:
 Делмонт (Јужна Дакота)
 Делмонт (Пенсилванија)